Birdy – angielska piosenkarka
 Birdy – album Petera Gabriela z 1985 roku
 Birdy – album Birdy z 2011 roku